Список видів роду Щириця:

Список, який містить 105 визнаних видів роду Щириця (Amaranthus) з родини амарантових (Amaranthaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

F

G

H

I

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Amaranthus&commonname= 
 Amaranthus на сайті «International Plant Names Index»  
 Amaranthus на сайті «Plantsystematics»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Amaranthus&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 Список видів роду Amaranthus на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=539888 

 
Щириця
Щириця